Chinchilla de Monte-Aragón, municipi de la comarca de la Manxa de Montearagón
 Chinchilla (gènere), gènere de petits rosegadors nocturns
 Chinchilla chinchilla, espècie de xinxilla en perill d'extinció originària dels Andes de Xile, el Perú i Bolívia
 Chinchilla lanigera
 Chinchilla laniger x Chinchilla chinchilla, xinxilla domèstica